Csehország
Raná, település a Chrudimi járásban
Raná, település a Lounyi járásban